Spirit Lake (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho 
 Spirit Lake (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Tribu Spirit Lake, tribu reconeguda federalment dels pobles sisseton i wahpeton de la nació dakota que compta amb una reserva al centre-est de Dakota del Nord